San Gabriel, saint Gabriel espagnol, peut désigner :

Toponymes

San Gabriel :

San Gabriel : ville située dans le comté de Los Angeles, dans l'État de Californie ;
 Vallée de San Gabriel : une vallée parcourue par le fleuve San Gabriel, au sud des montagnes de San Gabriel dans le sud de la Californie ;
 Le fleuve San Gabriel : un cours d'eau du sud de la Californie ;
 San Gabriel : une chaîne de monts de Californie.

San Gabriel : village et municipalité de l'État de Jalisco ;
 San Gabriel (Durango) ;
 San Gabriel (Guanajuato) ;
 San Gabriel Chilac ;
 San Gabriel Mixtepec.

San Gabriel.

San Gabriel : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón.

Voir aussi 
 Saint-Gabriel
 Saint Gabriel

Homonymie de toponyme